Asz-Szajch Ali (Aleppo)
 Asz-Szajch Ali (Hama)